EXQI Лига 2007/2008 () — 91-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 15 августа 2007 года и закончится 11 мая 2008 года. В чемпионате приняли участие 19 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2007/2008
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2007 году
Спорт в Бельгии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008